El término James Thomson puede referirse:

 a James Thomson, un poeta y dramaturgo escocés del ;
 a James Thomson, un poeta y dramaturgo inglés del ;
 a James Alexander Thomson, un biólogo norteamericano;
 a James Thomson, exbajista de The Exploited;
 a James Thomson, un ingeniero de Irlanda del Norte del ;
 a James A. Thomson, presidente y director ejecutivo de RAND Corporation.
 a James Thomson, futbolista escocés.